

Meccanica
Chiave – oggetto che permette l'apertura di una serratura.
Chiave – utensile utilizzato per stringere o allentare dadi e bulloni.

Araldica
Chiave – figura araldica.

Architettura
Chiave di volta – cuneo fondamentale di un arco o di una volta.

Armi
Chiave – elemento della balestra.

Crittografia 
Chiave – informazione usata come parametro in un algoritmo crittografico.

Fumetti 
Chiave – personaggio dell'universo DC Comics.

Informatica
chiave – insieme (o un singolo) di attributi che servono ad identificare univocamente le tuple di una relazione in un database.
 chiave primaria di database
Chiave – nel Registro di Microsoft Windows.

Musica
Chiave – segno convenzionale che serve a fissare la posizione delle note e la relativa altezza dei suoni.
Chiave – leva che negli strumenti a fiato, e nei legni in particolare, serve a chiudere o aprire un foro al di fuori della portata delle dita.
Chiave (detta soprattutto pirolo o bischero) – sorta di perno che si innesta nel manico degli strumenti a corda e serve per tirare le corde stesse, regolandone l'intonazione; è di forma caratteristica, simile a una chiave da serratura.
 Chiave – singolo di Ultimo del 2017

Sport  
Chiave – tecnica della lotta.

Televisione
Chiave – effetto speciale utilizzato soprattutto nei quiz televisivi.

Altro  
Chiavi della città
Chiave – villaggio, regola e sestiere del comune di Cortina d'Ampezzo.
Chiave (Zaklopatica) – isola dell'arcipelago di Lagosta in Croazia

Altri progetti